Alejandro Fernando de Prusia, hijo del Príncipe Augusto Guillermo de Prusia y de la Princesa Alejandra Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, nació en Alemania el 26 de diciembre de 1912 y falleció el 12 de junio de 1985.

Se casó con Armgard Weygand (1912-2001) en 1938 y tuvieron un hijo:

 Esteban Alejandro de Prusia (1939-1993), el cual se casó en primeras núpcias en 1964 con Heide Schmidt (nacida en 1939), divorciándose en 1976. Se casó en segundas núpcias en 1981 con Hannelore-Maria Kerscher (nacida en 1952). 
Del primer matrimonio de Esteban Alejandro hubo una hija: 
 Stéphanie Victoria-Louise (nacida en 1966), la cual se casó en 1991 con Amadi Mbaraka Bao (tienen descendencia).

Ancestros

Referencias 
 Extrait des Mémoires d'exil de Frédéric Mitterrand
 Généalogie des rois et des princes de Jean-Charles Volkmann. Edit. Jean-Paul Gisserot (1998)

Enlaces externos 

Nacidos en Potsdam
Fallecidos en Wiesbaden
Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)